Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 oktober 2014.

Mannen 10